Werder steht für:
 Werder (Landschaft), eine Insel oder Erhebung in einem Fluss, in einem stehenden Gewässer oder in einem Feuchtgebiet (Grundbedeutung)
 Kalbescher Werder bei Vienau, Landschaft bei Kalbe
 Werder (Mellenthin), deutsche Ostseeinsel
 Werder (Gudelacksee), Insel im Gudelacksee
 Werder (Familienname), dort auch Namensträger
 Werder (brandenburgisches Adelsgeschlecht)
 Werder (merseburgisches Adelsgeschlecht)
 Werder (niedersächsische Adelsgeschlechter)
 den Fußballverein Werder Bremen
 den Fußballverein Werder Hannover
 das Unternehmen Werder Feinkost

Ortschaften 

in Brandenburg:
 Werder (Havel), eine Stadt im Landkreis Potsdam-Mittelmark
 Werder (Jüterbog), ein Ortsteil der Stadt Jüterbog, Landkreis Teltow-Fläming
 Ortsteil von Sachsendorf in der Gemeinde Lindendorf, Landkreis Märkisch-Oderland
 Werder (Märkisch Linden), Ortsteil der Gemeinde Märkisch Linden im Landkreis Ostprignitz-Ruppin
 Werder (Rehfelde), Ortsteil der Gemeinde Rehfelde im Landkreis Märkisch-Oderland
 Werder/Spree, ein Ortsteil der Gemeinde Tauche im Landkreis Oder-Spree

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Werder (bei Lübz), Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Werder (bei Altentreptow), Gemeinde Werder im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
 Ortsteil der Gemeinde Alt Schwerin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Ortsteil der Gemeinde Boiensdorf im Landkreis Nordwestmecklenburg
 Ortsteil der Gemeinde Drechow im Landkreis Vorpommern-Rügen
 Ortsteil der Stadt Penzlin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

in Niedersachsen:
 Werder (Bockenem), Ortsteil der Stadt Bockenem im Landkreis Hildesheim
 Werder (Thedinghausen), Ortsteil der Gemeinde Thedinghausen im Landkreis Verden

in Sachsen-Anhalt:
 Werder (Magdeburg), Stadtteil von Magdeburg
 Ortsteil der Stadt Coswig (Anhalt) im Landkreis Wittenberg
 Werder (Seehausen), Ortsteil der Hansestadt Seehausen (Altmark), Landkreis Stendal

in Estland:
 deutscher Name der Ortschaft Virtsu in der Gemeinde Hanila im Kreis Lääne

in Polen:
 Jacisko, ehemals Werder im Landkreis Arnswalde, Brandenburg, ein Ortsteil in der Woiwodschaft Westpommern, siehe Choszczno
 Łężyki, ehemals Werder im Landkreis Stolp, Pommern, ein Ort in der Woiwodschaft Pommern
 Ognica, ehemals Werder im Landkreis Usedom-Wollin, Pommern, ein Ort in der Woiwodschaft Westpommern, siehe Świnoujście
 Ostrów (Stare Juchy), ehemals Werder im Landkreis Lötzen, Ostpreußen, ein Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Zakrzewo (Linia), ehemals Werder im Landkreis Neustadt, Danzig-Westpreußen, ein Ort in der Woiwodschaft Pommern

Siehe auch:

 Alt Werder
 Langer Großer Werder
 Großer Werder
 Kleiner Werder
 Langer Werder